Sacra scrittura (o Sacre scritture), termine usato per far riferimento ai  testi sacri di varie religioni.
 Sacra scrittura, nell'ebraismo, è, per antonomasia, la Torah.
 Sacra scrittura, nel cristianesimo, è, per antonomasia, la Bibbia.